Ätradalen är vattendraget Ätrans dalgång, men har också kommit att användas som ort- eller områdesnamn av föreningar och företag.

Ätradalen har flera natursköna avsnitt. Området mellan Vessigebro och Ätrafors är anslående och längre norrut, mellan Askome och Gällared vid Länsväg 153 finns den väg som korats till Hallands vackraste.

Ekomuseum nedre Ätradalen ger skyltad vägvisning till ett stort antal sevärda mål – "ett museum utan väggar" enligt hemsidan.

Externa länkar
Ekomuseum nedre Ätradalen
Hallands vackraste väg

Dalar i Sverige
Falkenbergs kommun